Pojem tiskárna má více významů:
 Počítačová tiskárna – výstupní zařízení počítače:
 Inkoustová tiskárna
 Jehličková tiskárna
 Laserová tiskárna
 Braillská tiskárna pro tisk slepeckých materiálů
 Tiskárna (podnik) – podnik, ve kterém se tisknou knihy, noviny, reklamní materiály, bankovky a jiné ceniny apod.
 Státní tiskárna cenin
 Tiskárna H.R.G.
 Těšínská tiskárna
 Dětská tiskárna – sada razítek s různými motivy nebo výměnnými písmeny

Související články 
 Tisk
 Tiskařství
 Tiskařský lis

Externí odkazy 
 

Tisk